Según el contexto Lamia puede referirse a:

 Lamia, un personaje femenino de la mitología y el folclore grecolatinos; 
 Lamia, una antigua ciudad de Tesalia, a orillas del río Aqueloo; 
 Lamia, un gran tiburón pelágico, también conocido como tiburón toro, tiburón del Zambesi o tiburón sarda.
 Lamia (banda), una banda argentina de darkwave.
 Lamia (poema), un poema del autor británico John Keats.
 Lamia, aerolínea venezolana.
 Lamia, asteroide.
 Lamia, género de coleópteros cerambícidos.
 LaMia, aerolínea boliviana.
 Lamia, novela gráfica de Rayco Pulido.